AWM – abbreviazione di Arctic Warfare Magnum, un'arma meglio nota come Accuracy International AWM
AWM – abbreviazione di Archie's Weird Mysteries, titolo originale della serie TV Gli strani misteri di Archie
AWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Memphis, città statunitense della contea di Crittenden (Arkansas)